Терёхин — русская фамилия, женская форма .

Известные носители 
 Терёхин, Вадим Фёдорович (род. 1963) — российский поэт.
 Терёхин, Иван Дмитриевич (1922—?) — Герой Советского Союза.
 Терёхин, Леонид Степанович (1930—2001) — русский советский поэт.
 Терёхин, Макар Фомич (1896—1967) — генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.
 Терёхин, Михаил Тихонович (1934—2020) — советский и российский математик.
 
 Терёхин, Олег Иванович (род. 1970) — российский футболист, тренер.
 
 Терёхин, Юрий Дмитриевич (род. 1951) — советский и российский хоккеист, тренер.



Топоним 
 Терехина — деревня, Голышмановский район, Тюменская область, Россия

См. также 
 Терехов
 Терехова